Ри́мский — русская фамилия. Известные носители:
 Римский, Василий Иванович (1914—1983) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Римский, Виктор Павлович (род. 1955) — российский философ, культуролог, религиовед, специалист в истории философии и религиозной философии, философской антропологии и философии культуры.
 Римский, Геннадий Васильевич (1936—2000) — белорусский учёный в области технической кибернетики, поэт, переводчик художественной литературы.
 Римский, Николай Александрович (настоящая фамилия — Курмашов; 1886—1942) — русский и французский актёр, режиссёр и писатель.
 Римский-Корсаков, Николай Андреевич (1844—1908) — русский композитор, педагог, дирижёр, общественный деятель, музыкальный критик; участник «Могучей кучки».
 Римский, Сергей Евгеньевич (род. 1992) — русский политик, кандидат на выборах в Государственную думу 2021 года

Прозвание 
 Виктор Римский (I век) — раннехристианский святой, римский воин, мученик, память 2 апреля.
 Виктор I Римский († 119) — папа Римский (189—199), переведший богослужение на латынь, память 28 июля.

См. также 
 Римский-Корсаков